Mount Keith ist der Name folgender Berge:

 Mount Keith (Antarktika) in den Bowers Mountains, Viktorialand
 Mount Keith (Australien) in Western Australia
 Mount Keith (Kalifornien) in der Sierra Nevada